Ernst von Ernsthausen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ernst von Ernsthausen (1827–1894), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker in Preußen
 Karl Ernst von Ernsthausen (1782–1847), preußischer Offizier, Verwaltungsbeamter und Landrat